

Cinema 
The Governor – cortometraggio del 1912 diretto da Harold M. Shaw
The Governor – cortometraggio del 1913 diretto da Lloyd B. Carleton
The Governor – film del 1977 diretto da Stan Brakhage

Televisione 
The Governor – miniserie televisiva neozelandese andata in onda su Television One nel 1977
The Governor – serie televisiva britannica andata in onda tra il 1995 e il 1996